Blythe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blythe Township (Boone County, Arkansas)
 Blythe Township (Marion County, Arkansas)
 Blythe Township (Pennsylvania)